Dit is de wereldranglijst van februari 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 februari 1998.

Mannen 02